Александр Павлович Харламов (1929—2004) — советский партийный деятель, журналист, главный редактор газеты «Сельская жизнь». Член Центральной Ревизионной комиссии КПСС в 1976—1990 годах. Кандидат философских наук (1967).

Биография 
В 1949—1954 годах — в органах государственной безопасности СССР.

Член КПСС с 1952 года.

В 1954 году окончил философское отделение Ленинградского государственного университета имени Жданова.

В 1954—1959 годах — лектор, руководитель лекторской группы Чкаловского (Оренбургского) областного комитета КПСС.

В 1959—1964 годах — редактор Оренбургской областной газеты «Южный Урал».

В 1964—1967 годах — слушатель Академии общественных наук при ЦК КПСС.

В 1967—1970 годах — инструктор отдела пропаганды ЦК КПСС.

В 1970—1973 годах — заместитель главного редактора, в 1973—1976 годах — 1-й заместитель главного редактора газеты «Сельская жизнь».

В феврале 1976—1991 года — главный редактор газеты «Сельская жизнь».

Делегат XXV, XXVI и XXVI съездов КПСС.

С 1991 года — персональный пенсионер в Москве.

Умер в 2004 году. Похоронен на Красногорском кладбище.

Награды и звания 
 два ордена Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта»
 орден Дружбы народов

Примечания

Источники 
 Харламов

Главные редакторы СССР
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Похороненные на Красногорском кладбище